Холтон — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Холтон, Гари (род. 1952) — британский певец, актёр и автор песен. 
 Холтон, Джеральд (род. 1922) — немецкий физик и историк физики.
 Холтон, Джим (1951—1993) — шотландский футболист.
 Холтон, Редж (1916—1988) — английский футболист.
 Холтон, Эдвард (1869—1925) — английский аристократ.
 Холтон, Эдвард (1906—1988) — английский аристократ.

Топоним 
 Холтон — унитарная единица на севере церемониального графства Чешир.
 Замок Холтон — замок в Чешире.
  — золотой прииск в КНДР.

См. также 
 Хэлтон